Buron steht für:

 Buron (Neuenburgersee), ein Fluss in der Schweiz
 Buron (Allier), ein Fluss in Frankreich
 Buron (Nordossetien), ein Ort in der russischen Teilrepublik Nordossetien-Alanien
 einen Ortsteil der Gemeinde Yronde-et-Buron im französischen Département Puy-de-Dôme
 den ehemaligen Namen der Stadt Kaufbeuren

Buron ist der Familienname folgender Personen:

 André Buron (* 1967), deutscher Journalist
 Robert Buron (1910–1973), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung